Hudson Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Hudson Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Hudson Island (ö i Australien), Queensland,

Kanada 

 Hudson Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar